Trettin steht für:

 Trettin, die deutsche Bezeichnung eines Dorfes in der polnischen Wojewodschaft Lebus in der Gemeinde Słubice, siehe Drzecin

Trettin ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrich Trettin (* 1940), deutscher Tennisspieler
 Uwe Trettin (* 1942), deutscher Badmintonspieler

Siehe auch:

 Trittin